

Carriera

Nazionale
Con la Nazionale U-17 maliana è arrivato secondo nel Campionato Mondiale Under-17, ricevendo il Guanto d'oro come miglior portiere del torneo.

Collegamenti esterni